Die Deutsche Snooker-Meisterschaft 2007 war die 11. Austragung zur Ermittlung des nationalen Meistertitels in der Billardvariante Snooker der Herren.  Dieses Turnier fand vom 7. November bis zum 11. November 2007 im Kurhaus im hessischen Bad Wildungen statt. Dort finden die Snooker-Wettbewerbe seit 2005 im Rahmen der deutschen Billard-Meisterschaften neben den Disziplinen Poolbillard, Karambolage und Billard-Kegeln statt. Neben der deutschen Snooker-Meisterschaft der Herren wurden auch Deutsche Meister bei den Damen, Senioren und Junioren (U21 und U19) ermittelt.

Der Titelverteidiger und dreimalige Rekordgewinner der deutschen Meisterschaft Lasse Münstermann nahm nicht am Turnier teil, da er zur gleichen Zeit in Thailand an der IBSF-Snookerweltmeisterschaft (früher Amateurweltmeisterschaft) teilnahm. Auch der Vorjahresfinalist und deutsche Meister von 2005 Itaro Santos nahm an der Amateur-WM teil.

Der sechsfache deutsche Juniorenmeister Sascha Lippe besiegte im Finale Michael Heeger mit 4:2 und gewann zum ersten Mal die Deutsche Snooker-Meisterschaft der Herren. Die beiden Bronzemedaillen gingen an Olaf Thode und Patrick Einsle, der in der Saison 2006/07 mit einer Wildcard für die Snooker Main Tour auf sich aufmerksam machte. Zusammen mit Jan Utikal erreichte Einsle mit 58 Punkten das höchste Break des Turniers.

Gruppenphase

Gruppe 1

Gruppe 2

Gruppe 3

Gruppe 4

Gruppe 5

Gruppe 6

Gruppe 7

Gruppe 8

Ergebnisse

Endrunde

Finale

Höchstes Break

Weblinks 
 

2007
Snookerveranstaltung 2007
Billardturnier in Bad Wildungen